Арме́н Мартирося́н: Мартиросян, Армен (род. 1969) — армянский легкоатлет.
 Мартиросян, Армен Павликович (род. 1973) — депутат армянского парламента.
 Мартиросян, Армен Сергеевич (род. 1961) — депутат армянского парламента, дипломат и государственный деятель, инженер электронной техники.